Konservative Partei steht für folgende politische Parteien:

in Deutschland:
 Konservative Partei (Preußen), 1848–1876
 Deutschkonservative Partei, 1876–1918
 Deutsche Konservative Partei – Deutsche Rechtspartei, 1945/1946–1950
 Deutsche Konservative, 2009 gegründet

in Kanada:

 Konservative Partei Kanadas (historisch), 1867–1942
 Liberal-konservative Partei, Name der historischen Konservative Partei Kanadas bis 1873
 Progressiv-konservative Partei Kanadas, 1942 bis 2003
 Konservative Partei Kanadas, 2003 gegründet

 Prince Edward Island Progressive Conservative Party, 1851 gegründet
 Progressive Conservative Party of Ontario, 1854 gegründet
 British Columbia Conservative Party, 1900 gegründet
 Progressive Conservative Association of Alberta, 1905 gegründet

in anderen Ländern:
 Conservative Party, Vereinigtes Königreich
 Det Konservative Folkeparti, Dänemark
 Høyre, Norwegen
 Konzervativní strana, Tschechien
 Partidul Conservator, Rumänien
 Conservative Party of New York State, New York, Vereinigte Staaten
 Partido Conservador de Nicaragua
 Partido Conservador (Chile)
 Partido Conservador Ecuatoriano
 Konserwatiewe Party in Südafrika, 1982–2003
 Neue Konservative Partei in Japan, 2000–2003